Белоглинский — название населённых пунктов в России:
 Белоглинский — посёлок в Калачевском районе Волгоградской области.
 Белоглинский — посёлок в Озинском районе Саратовской области.

См. также 
 Белоглинский овраг
 Белоглинский проезд
 Белоглинский район